Eduardo Moreno puede referirse a los siguientes personajes:

 Eduardo Moreno (1906-1997), poeta y letrista de tango de Argentina.
 Eduardo Moreno (1925-2018), actor español de doblaje.
 Eduardo Moreno Agrela, abogado y político español, miembro del Congreso de los Diputados de España por el distrito de Guadix entre 1914-16 y por el distrito de Granada entre 1919-23.
 Eduardo Moreno Lampaya (Madrid, 1970-), bioquímico español, ganó el Premio Josef Steiner 2011 por sus investigaciones en el campo del cáncer.
 Luis Eduardo Moreno Moreno (1934-1996), pastor colombiano.
 Eduardo Luis Pareyón Moreno (1921–2000), arquitecto y arqueólogo mexicano.
 Eduardo Moreno Caso (1995-Actual), cantante de rock boliviano.